Рина́т Фари́дович Таши́мов () — российский драматург, сценарист, режиссёр, актёр.

Биография 
Родился в татарской деревне Инцисс в Муромцевском районе Омской области.

Окончил Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского по специальности «актер драматического театра и кино». В 2013 году поступил в Екатеринбургский государственный театральный институт, где изучал драматургию на курсе Николая Коляды. В 2020 году поступил в магистратуру Школы-студии МХАТ (мастерская В. А. Рыжакова).

В 2004 году стал играть в Лицейском Театре, в 2006 — в Театре-студии А. Гончарука (Омск), в 2013 году был актёром «ТОП-театра».

В 2013 году переехал в Екатеринбург и присоединился к труппе Коляда-театра. Покинул театр в 2020 году.

В 2014 году стал режиссёром Центра современной драматургии, в 2016 — главным режиссёром ЦСД, где поставил более двадцати спектаклей и читок по пьесам современных драматургов.

Многократный лауреат крупнейших конкурсов драматургии. Двукратный победитель Международной премии молодых драматургов «Евразия» и Международного литературного Волошинского конкурса, участник фестиваля молодой драматургии «Любимовка», Омской лаборатории современной драматургии, лауреат Конкурса современной драматургии «PRO/ДВИЖЕНИЕ».

В 2016 году на конкурсе конкурсов «Кульминация» пьеса «Шайтан-озеро» была признана «Пьесой года», а в 2017 году пьеса «Первый хлеб» вошла в финал.

В 2017 году вместе с драматургами Юлией Тупикиной и Михаилом Дурненковым принял участие в международной программе Lark+Любимовка, где его пьеса «Шайтан-озеро» была представлена в Нью-Йорке в рамках лаборатории.

В июне 2018 года пьеса «Шайтан-озеро» была представлена на фестивале современной драматургии в Колумбийском университете (США).

Поставленный в 2021 году спектакль «Первый хлеб» театра «Современник» по одноимённой пьесе драматурга вызвал резонанс, когда в Генпрокуратуру поступило заявление от общественной организация «Офицеры России». В подписанном её председателем С. А. Липовым документе говорится о многочисленных обращениях, поступающих от ветеранов, в том числе Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации о содержащихся в постановке оскорбительных сценах. По факту данного обращения и многочисленных публикаций в СМИ глава СК А. И. Бастрыкин поручил проверить есть ли в спектакле нарушение прав ветеранов. Решением руководства театра из монолога главной героини была убрана обсценная лексика, которой, по словам режиссёра Б. Коца там изначально не было. Сотрудник СК приезжал в театр накануне нового сезона, с октября спектакль вновь в афише театра.

Произведения

Пьесы 
 «Пещерные мамы»
 «Шайтан-озеро»
 «Первый хлеб»
 «Катифа»
 «Кошачий полдник»
 «Шпаликов»

Киносценарии 
«Второе солнце»

Избранные постановки пьес 
 2014 — «Пещерные мамы». Центр современной драматургии, г. Екатеринбург, реж. Ринат Ташимов
 2015 — «Пещерные мамы». Театр «Галёрка», г. Екатеринбург, реж. Александр Кудряшов
 2017 — «Кульминация». Мастерская Дмитрия Брусникина, школа-студия МХАТ, реж. Дмитрий Брусникин
 2018 — «Шпаликов». Ельцин-центр, г. Екатеринбург, реж. Николай Русский
 2018 — «Шайтан-озеро». Ачинский драматический театр, реж. Ю. Урнов
 2021 — «Первый хлеб». Московский театр «Современник», реж. Б.Коц

Режиссёр театра

Центр современной драматургии 
 2014 — «Моя любимая муха» по пьесе С. Баженовой «Злая сказка»
 2014 — «Клетка» по пьесе А. Сойкиной
 2014 — «Пещерные мамы» по собственной пьесе
 2015 — «В Москву! В Москву!» по пьесе Д. Уткиной и И. Васьковской «Макаки, пицца и деструкция»
 2015 — «Царевич Заморышек» по пьесе И. Васьковской
 2016 — «Чайка» по пьесе А. Чехова
 2016 — «Москва-Петушки» по одноименной поэме В. Ерофеева, инсценировка С. Баженовой
 2017 — «Девушки в любви», по пьесе И. Васьковской

Другие площадки 
2014 — «Архивация шрамов», галерея уличного искусства «Свитер», Екатеринбург

Режиссёр кино 
В 2017 году Ринат Ташимов, Алёна Тремазова и Максим Шкурин сняли игровой короткометражный фильм «Земля». Фильм участвовал во множестве фестивалей, включая XXIII Международный фестиваль фильмов о правах человека «СТАЛКЕР», I Сухумский международный кинофестиваль, 40-й Московский международный кинофестиваль, Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино «Арткино» (лучший экспериментальный фильм года) и Международный фестиваль авторского кино «Киноликбез»-IX (Золотой Жан-Люк за лучший отечественный короткометражный фильм).

Весной 2020 года окончил работу над полнометражным дебютом по собственному сценарию — «Второе солнце» (кинокомпания «29 февраля», продюсер Алексей Федорченко). Фильм получил специальный приз жюри XXIX кинофестиваля «Окно в Европу-2021» с формулировкой «За многообещающий восход». А также гран-при Международного фестиваля стран Арктики «Arctic open».

Актёр 

Московский театр «Современник»

 «Мам, а кто это на фото?», реж. Ф.Г уревич — Мама Роза
 «Первый хлеб», реж. Б.Коц — Даня    

Театр Ермоловой

 «Сузуки», реж. Р. Лыков — Камарды

Коляда-театр
 «Ревизор», Николай Гоголь, реж. Н. Коляда — Осип
 «Мёртвые души», Николай Гоголь, реж. Н. Коляда — Гоголь
 «Борис Годунов», Александр Пушкин, реж. Н. Коляда — Басманов
 «Амиго», Николай Коляда, реж. Н. Коляда — мальчик-хлебопек
 «Ба», Юлия Тупикина, реж. Н. Коляда — Лёша
 «Землемер», Николай Коляда, реж. Н. Коляда — Землемер 
Центр современной драматургии

 «Эмиль большая голова», Светлана Баженова, реж. С. Баженова — Жак
 «Старая зайчиха», Николай Коляда, реж. Н. Коляда — Заяц
 «Ромул и Рем», Бернар-Мари Кольтес, реж. А. Вахов — Азиз
 «Мне моё солнышко больше не светит», Алексей Забегин, Владимир Антипов, реж. А. Забегин, В. Антипов — Вадик
 «Галатея Собакина», Ирина Васьковская, реж. А. Бутаков — Вася

Публикации 
 Пещерные мамы. Журнал «Искусство кино»; № 11, 2015
 Шайтан-озеро. Сборник пьес шорт-листа конкурса драматических произведений «Кульминация-2016»
 Шайтан-озеро. Сборник пьес молодых авторов СНГ, Грузии и Балтии
 Первый хлеб. Сборник пьес шорт-листа конкурса драматических произведений «Кульминация-2017»
 Сборник пьес молодых автор СНГ, Балтии и Грузии
 Кошачий полдник. Уральская драматургическая инфраструктура под знаком Солнца. Пермь, 2015

Примечания

Ссылки 
 Ринат Ташимов на сайте «Коляда-театра»

Выпускники ОмГУ
Выпускники Екатеринбургского театрального института
Театральные режиссёры
Театральные режиссёры России
Театральные деятели России
Драматурги России
Персоналии:Коляда-театр